Tisíc a jedna noc může být

 Tisíc a jedna noc – středověká arabská sbírka pohádek
 Tisíc a jedna noc (opereta) – opereta Johanna Strausse ml.
 Tisíc a jedna noc (film, 1945) – americký dobrodružný film
 Pohádky tisíce a jedné noci (1974) – československý animovaný film
 Tisíc a jedna noc (film, 1993) – český animovaný film, sestřih z 5 dílů animovaného seriálu
 Tisíc a jedna noc (film, 2000) – americký televizní film
 Tisíc a jedna noc (seriál, 1992) – 14dílný český animovaný seriál
 Tisíc a jedna noc (seriál, 2006) – turecká telenovela